Con il nome di San Roque si identificano i seguenti toponimi:

Europa 
San Roque è un comune spagnolo della Provincia di Cadice nella comunità autonoma dell'Andalusia.
San Roque de Riomiera è un comune spagnolo situato nella comunità autonoma della Cantabria

America del sud 
San Roque è un comune della Colombia nel dipartimento di Antioquia
Dipartimento di San Roque, dipartimento dell'Argentina
San Roque, città argentina nell'omonimo dipartimento
 San Roque, comune argentino, nella provincia di Córdoba (dipartimento di Punilla)
 San Roque, centro rurale argentino, nella provincia di Entre Ríos (dipartimento di Federación)
 San Roque González de Santa Cruz, distretto del Paraguay nel Dipartimento di Paraguarí

America del nord
San Roque, città della California, USA

America centrale
San Roque, distretto della Costa Rica nel cantone di Barva
San Roque, distretto della Costa Rica nel cantone di Grecia

Asia 
San Roque, municipalità delle Filippine nella Provincia di Northern Samar;

Oceania 
San Roque, comune in Saipan, Isole Marianne Settentrionali (USA)